Космическое питание — это продукты питания (бортовое питание), специально созданные и обработанные для потребления космонавтами при космических полетах. 

Космическое питание имеет специфические требования обеспечения сбалансированного питания для людей, работающих в космосе, в то же время его легко и безопасно хранить, готовить на бортовой кухне и употреблять при условиях низкой гравитации пилотируемых космических кораблей.

История 
 

Первую пищу для употребления в космосе подготовили для полёта собаки Лайки в 1957 году. Кормление должно было осуществляться с помощью автоматического контейнера, где в герметических ячейках находилась желеобразная питательная смесь, содержащая в достаточном количестве белки, жиры, углеводы, витамины и воду. Два раза в сутки автоматически открывалась крышка кормушки, и собака-космонавт  должна была есть. Последняя порция корма содержала яд, с целью усыпить собаку, так как её возвращение на Землю не планировалось. Собака погибла через 5 — 7 часов полёта, и в космосе не ела.

В следующих полётах для собак использовали ту же систему кормления и тип пищи в виде желеобразной питательной смеси. Несмотря на высокий уровень стресса, собаки активно питались.

Полет Гагарина был относительно коротким — 108 минут. За это время можно было бы обойтись и без питания, но одна из целей полёта — опробовать космическую еду. Предполагалось, что последующие советские запуски будут более длительными, в условиях которых не удастся обойтись без еды. Из всех вариантов было решено остановиться на питании, апробированном в авиации. Для первого запуска было решено использовать тюбики по 160 грамм. Рацион для 2-часового полета был скромным: мясо и шоколад. Космонавт успешно опробовал еду, однако полноценные данные появились лишь после полета Германа Титова.

Полёт космонавта Германа Титова в августе 1961 года длился 25 часов и сопровождался трёхразовым питанием. Космонавт получил всю ту же космическую еду в тюбиках, форма которой зарекомендовала себя во время первого запуска. Рацион был расширен, космонавт получил печёночный паштет, овощной суп-пюре, а также черносмородиновый сок.

После возвращения Герман Титов отметил сильное чувство голода, которое доходило до головокружения: калорийность его рациона была явно недостаточной. Поэтому составители рационов стали обращать особое внимание на питательность, а также на то, как продукты усваиваются. В частности, в меню космонавтов добавили антрекот, говяжий язык, котлеты, куриное филе, борщ, ржаной хлеб. На случай торжеств в рацион космонавтов включили на короткое время даже коньяк

22 февраля 1966 года в космос отправились собаки Ветерок и Уголёк на длительный полёт в аппарате Космос 110. Для их кормления использовали специальную гомогенизированную пищу, которая через фистулу попадала сразу в желудок.

В 1963 году при институте АН СССР в Москве открыли лабораторию, исследующую космическое питание. По расчётам советских учёных, космонавту требовалось 2800 ккал в день. При этом суточный рацион должен был содержать около 100 граммов белка, 118 граммов жиров и 308 граммов углеводов. Питаться рекомендовалось четыре раза в сутки.

В первых полётах на миссиях Меркурии (1959—1963 годах) использовали сублимированные порошки, разбавляемые водой, тюбики с жидкостями и еду в виде кубиков небольшого размера, чтобы съедать всё за один укус и не оставлять огрызков и крошек. Астронавты сочли этот обед неаппетитным и испытывали проблемы при добавлении воды в сублимированные порошки.

В следующих миссиях Джемини и Аполлон использовали желатиновые покрытия, которые помогли предотвратить крошения и разрушения разовых порций. Были разработаны более простые методы регидратации. Меню также расширилось и включало в себя такие продукты, как креветки, курица и овощи, тосты, пудинг и яблочный сок.

В 1973 году в космос отправилась крупная станция Скайлэб, где нашлось место холодильнику. В нём хранили скоропортящиеся и замороженные продукты, в частности, свежий хлеб, лобстеров и мороженое.

В 1979 году профессор Дуглас Уорф из университета Северная Каролина (США) предложил создавать на борту предназначенных для долгого автономного функционирования космических станций аварийный запас пищи длительного хранения. Отдельные элементы внутренних переборок, шкафов и полок было предложено изготавливать из прессованной смеси кукурузной муки, яичного белка и сухого молока.

По состоянию на 2009 год в меню российских космонавтов МКС входит порядка 300 наименований.

Приготовление 

Разработка питания для космических полетов — это зачастую сложный процесс. Пищевые продукты должны соответствовать ряду критериев, чтобы считаться пригодным для космонавтов:
 Во-первых, еда должна быть физиологически полезной. В частности, она должна быть питательной, вкусной и легко усваиваться.
 Во-вторых, продукты питания должны быть рассчитаны для употребления в условиях невесомости. Продукты должны быть хорошо упакованы, лёгкими в использовании и требовать минимальной очистки. Продукты не должны оставлять крошки (это опасно в условиях невесомости).
 Наконец, продукты должны иметь минимальный вес, они должны хорошо храниться, легко открываться и не оставлять много мусора после использования.

Разновидности 
Данная классификация является формальной:
 Регидратируемая
 Термостабилизированная
 Свежие продукты
 Напитки
 Облученная
 Продукты с промежуточной влажностью
 Приправы

Выращенное на станции 
В ходе биологических экспериментов космонавты на орбите выращивали съедобные растения, которые употребляли в пищу. В частности, лук и зелень

На сегодняшний день NASA проводит серию экспериментов по выращиванию овощей и живых организмов на международной космической станции. Программа известная как Veggie успешно выращивает такие типы растений как капуста, красная русская капуста, горчица, а также цветок Цинния

Примечания

Литература

Ссылки 
 питаются космонавты?
 Что значит быть космонавтом? Космическое питание

Наука о космосе
Космический полёт
Еда и напитки
Изобретения СССР
Консервы
Питание человека